Ракитница може да се отнася за:

 Ракитница, село в област Видин, България
 Ракитница, село в област Стара Загора, България
 Ракитница, село в община Демир Хисар, Република Македония
 Ракитница, река в Босна и Херцеговина
 Ракитница, друго име на река Сазлийка